Pounder ist der Familienname folgender Personen:
 CCH Pounder (Carol Christine Hilaria Pounder; * 1952), US-amerikanische Film- und Fernsehschauspielerin
 Cheryl Pounder (* 1976), kanadische Eishockeyspielerin